Xiphydria är ett släkte av steklar som beskrevs av Pierre André Latreille 1803. Xiphydria ingår i familjen halssteklar. 

Xiphydria är enda släktet i familjen Xiphydriidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Halssteklar
Xiphydria